Giovo ima više značenja:
 Giovo, Bolzano
 Giovo, Trento